Kanton Villers-Bocage ist der Name zweier ehemaliger Wahlkreise in Frankreich:

 Kanton Villers-Bocage (Calvados) im Département Calvados
 Kanton Villers-Bocage (Somme) im Département Somme